Taghzout – comune dell'Algeria nella provincia di Bouira
Taghzout – comune dell'Algeria nella provincia di El Oued
Taghzout – centro abitato e comune rurale del Marocco nella provincia di Al-Hoseyma